Это — список самых ярких звёзд в созвездии Рак. Звёзды отсортированы в ходе убывания видимого блеска.

Источники 
 
 
 

Рак (созвездие)
Рак